Prva češka nogometna liga 2000./01. ili Gambrinus liga 2000./01. bila je osmo izdanje nogometnog natjecanja najvišega ranga u Češkoj.  Započela je 28. srpnja 2000., a završila 25. svibnja 2001.

Prvenstvo je po sedmi put osvojila Sparta Prag. Najbolji strijelac lige bio je Vítězslav Tuma s 15 pogodaka.

Konačna ljestvica 
Konačna ljestvica klubova nakon 30 odigranih kola.

Poz - Završna pozicija; U = Odigrane utakmice; P = Pobjede; N = Neriješene utakmice; I = Izgubljene utakmice; F = Dani golovi; A = Primljeni golovi; GR = Gol razlika; Bod = Osvojeni bodovi

Najbolji strijelci

Izvori 

Prva češka nogometna liga po sezonama